Конфуций:

 Конфуций — древнекитайский философ.
 Конфуций — китайский фильм 1940 года.
 Конфуций — китайский фильм 2010 года.
 (7853) Конфуций — астероид, открытый в 1973 году.
 Confucius — род цикадок (Cicadellidae) из подсемейства Ledrinae.